Rapoport je priimek več oseb:
 Anatol Rapoport, rusko-ameriški matematični psiholog
 Jakov Davidovič Rapoport, sovjetski general

Ruski priimki